Thanburudhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Thanburudhoo, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Thanburudhoo, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives.